Манзаниљос има више значења:

 Манзаниљос (Султепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Манзаниљос, Примера Манзана (Зитакуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Манзаниљос (Пинал де Амолес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Манзаниљос (Халпан де Сера), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику